Alca bezeichnet:

 Alca (Gattung), eine Gattung der Alkenvögel
 Alca (La Unión), eine Ortschaft mit Distriktverwaltung in der Region Arequipa (Peru)
 Distrikt Alca, ein Distrikt in der Provinz La Unión in der Region Arequipa (Peru)